Почто́вые ма́рки Росси́и — выпуски почтовых марок на территории России в течение исторических периодов, соответствующих следующим государствам:
 Российской империи (до 1917 года, включая появление первых марок в 1857 году),
 Российской республике (1917),
 Советской России и РСФСР (1917—1923) и
 современной Российской Федерации (с 1992 года).

С августа 1923 по январь 1992 года на всей территории РСФСР имели хождение почтовые марки СССР.

Российская империя

Домарочные знаки почтовой оплаты 

Ранние знаки почтовой оплаты в виде штемпельных конвертов («кувертов») появились в России в 1840-х годах: с 1845 года — на территории Великого княжества Финляндского и в Санкт-Петербурге, с 1846 года — в Москве и с 1848 года — повсеместно.

Марки Великого княжества Финляндского 

Первые почтовые марки на территории Российской империи были выпущены 3 марта 1856 года Великим княжеством Финляндским. Эти марки использовались для оплаты как внутренней, так и международной корреспонденции.

Имперские выпуски 

. В этот же день они поступили в продажу на московском и петербургском почтамтах. С 1 января 1858 года марки стали официально употребляться для оплаты простой внутренней корреспонденции на всей территории России, кроме Кавказа, Закавказья и Сибири, где их применение началось с 1 марта 1858 года.

, что соответствовало тарифу городского письма. Марка была изъята из обращения в 1865 году.

.

В связи с началом русско-японской войны в декабре 1904 года по заказу Императорского женского патриотического общества были выпущены первые почтово-благотворительные марки России с 3-копеечной надбавкой в пользу сирот воинов действующей армии, находившихся под покровительством общества.

Второй выпуск почтово-благотворительных марок Российской империи состоялся в начале Первой мировой войны в ноябре 1914 года также по ходатайству Императорского женского патриотического общества. Часть дохода от этих марок отчислялась в фонд помощи раненым и семьям погибших воинов.

Выпуск 1914 года был повторён в 1915 году в несколько изменённом исполнении.

.

Большое количество выпусков марок Российской империи изобилует разнообразными ошибками печати. Некоторые из них являются очень редкими и пользуются повышенным спросом на аукционах ввиду небольшого количества сохранившихся экземпляров. Другие встречаются довольно часто, например, ошибки печати на марках номиналом в 1 рубль выпуска 1917 года.

Земские марки 

В 1865 году земствам разрешили учреждать почту со своими правилами и таксами. Одновременно им предоставили право иметь и свои почтовые марки с непременным условием, чтобы марки эти по своему рисунку не имели ничего общего с марками государственной почты.

. Однако исследователь земских марок и автор ряда статей о земской почте Ю. Рудников на основании архивных документов доказал, что почта в Шлиссельбургском уезде была открыта лишь в 1877 году. .

Земская почта существовала практически во всех уездах, но правом выпуска марок воспользовалась лишь 121 уездная земская управа. Одновременно с марками в некоторых местах выпускали и штемпельные конверты. Начиная с 1884 года выпуск земских марок перешёл в ведение правительства и их стали печатать в Экспедиции заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ).

Русская почта за границей 

В конце XIX — начале XX веков для нужд контор русской почты за границей использовались обычные российские марки или издавались ЭЗГБ (а иногда и на местах) специальные почтовые марки. Их номиналы указывались в российской или местной валюте. , Китае и на острове Крит.

Российская республика и  РСФСР 

Решение о выпуске почтовой марки с новой символикой Временное правительство приняло сразу после Февральской революции. Летом 1917 года  объявило конкурс на лучший рисунок новой почтовой марки, по окончании которого направило в ЭЗГБ заказ на изготовление двух марок номиналами в 35 и 70 копеек, с изображением руки с мечом, разрубающим цепь. Часть тиража отпечатали ещё до октября 1917 года. В феврале, а возможно и в январе 1918 года отпечатанные марки малыми партиями начали поступать в обращение в Советской России. Вторично марки были утверждены 22 мая 1918 года новым наркомом почт и телеграфов В. Н. Подбельским. Однако марки вышли в обращение только  года, как раз к первой годовщине Октябрьской революции.

В 1918 году советским правительством было принято решение впредь до особого распоряжения пустить в обращение марки Российской империи тринадцатого, семнадцатого и последующих выпусков. С ноября 1918 по 1923 год, по мере расходования старых запасов, эмитировались повторные тиражи стандартных марок России семнадцатого, девятнадцатого и двадцать второго выпусков. Эти марки имели официальное почтовое хождение на всей территории РСФСР, включая нынешние Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению. Почтово-благотворительные марки России 1914—1915 годов, марки восемнадцатого (юбилейного) выпуска были изъяты из обращения 5 марта 1920 года, марки стандартных выпусков находились в обращении до 31 марта 1923 года. В качестве почтовых использовались также гербовые, сберегательные и контрольные марки.

Первая серия из пяти стандартных марок оригинального рисунка с новым названием государства — «РСФСР», вышла 10 августа 1921 года:

В ноябре 1921 года вышла первая серия коммеморативных марок РСФСР, посвящённая 4-й годовщине Октябрьской революции:

В декабре того же года состоялся первый почтово-благотворительный выпуск марок в помощь голодающим Поволжья. Всего же состоялось три подобных выпуска, два из которых (первый и третий) имели оригинальные рисунки.

Ещё два почтово-благотворительных выпуска (от 19 августа 1922 и 1 мая 1923 года) известны под названиями «Филателия — детям» и «Филателия — трудящимся». Они находились в обращении только один день и на почтовых отправлениях встречаются крайне редко.

. Она продавалась на почтамте Москвы и предназначалась для оплаты дополнительного авиапочтового сбора за пересылку корреспонденции по авиатрассе Москва — Кёнигсберг.

.

С августа 1923 года на территории РСФСР в обращение поступили марки СССР.

Выпуски периода гражданской войны 

Выпуски в годы гражданской войны — чаще всего надпечатки, которые производились в основном для переоценки имеющихся запасов марок неходовых номиналов или же как контрольные для подтверждения принадлежности созданным административным образованиям. Реже производились выпуски марок оригинальных рисунков. Так, например, известны марки оригинальных рисунков, выпущенные Отдельным корпусом Северной армии, выпуски Северной Ингерманландии, Главного командования ВСЮР и Чехословацкого корпуса в России:

Российская Федерация

Первые выпуски 

10 января 1992 года в обращение вышла серия из трёх первых марок Российской Федерации. Выпуск был посвящён XVI зимним Олимпийским играм в Альбервиле. На миниатюрах художник Юрий Арцименев изобразил такие виды спорта как: лыжное двоеборье, фристайл и бобслей.

 и памятник «Тысячелетие России».

Первый почтовый блок вышел в январе 1992 года и был посвящён охране природы. Первый коммеморативный выпуск состоялся в феврале 1992 года — это был почтовый блок, посвящённый 750-летию Ледового побоища.

Необычные эмиссии 
В феврале 2003 года в ознаменование победы российских теннисистов в «Кубке Дэвиса-2002», одержанной впервые в истории этих соревнований, был выпущен почтовый блок. На марке блока изображён Кубок Дэвиса с использованием тиснения серебром 99,9 %. На полях блока — теннисный корт зала Берси в Париже. На изображение был нанесён методом термографии измельчённый подлинный грунт с корта.

В августе 2003 года Почта России выпустила серию из пяти ароматизированных марок «Дары природы». На миниатюрах художник Пётр Жиличкин изобразил ананас, грушу, дыню, землянику и яблоко. Для каждого изображения был подобран соответствующий ароматизатор, который внедрили в клей марки. Помимо этого, впервые в современной марочной истории России, миниатюры серии были сделаны круглыми.

Марки-редкости 
К числу признанных раритетов почтовых марок Российской империи относят две миниатюры, замыкающие выпуск января 1884 года — так называемую серию «без стрелок». Это последняя серия, в которой перекрещённые почтовые рожки под двуглавым орлом не были ещё дополнены символом телеграфной связи — изломанными стрелами. Отпечатаны они двухцветной печатью на белой рифлёной бумаге (вертикальное «верже») с водяным знаком «орнамент» и буквами «ЭЗГБ». Марки были выпущены небольшими тиражами.

Согласно каталогу почтовых марок России В. В. Лобачевского, за 1884—1890 годы было продано 3976 марок номиналом в 3 рубля 50 копеек и за 1884—1891 годы — 2652 семирублёвых марок. Исключительной редкостью является марка № 36а, отпечатанная на бумаге с горизонтальными полосками рифления (горизонтальное «верже»), известно всего 6—10 чистых и около 20 гашёных экземпляров. Раритетной является марка № 36 с перевёрнутым центром.

.

Среди марок РСФСР одними из самых редких являются:
 , а также
 .

.

Провизории

Местные переоценки марок 1918—1923 годов 
Частое изменение почтовых тарифов и невозможность обеспечения почтовой сети марками необходимых номиналов обусловили проведение периодических переоценок их наличных запасов согласно указаниям Наркомпочтеля РСФСР, не предусматривавшим каких-либо надпечаток. Однако на местах некоторые почтовые учреждения всё же делали на продаваемых переоценённых марках надпечатки или просто надписывали их от руки. На сегодняшний день известно 90 населённых пунктов, выпускавших провизории. Надпечатки на марках Российской империи делались, например, в Армавире, Барнауле, Вольске, Пензе; , Колышлее, Лодейном Поле и других местах.

Выпуск Горской АССР 
Горская АССР была провозглашена 17 ноября 1920 года во Владикавказе. В 1922 году на марках России семнадцатого и двадцать первого выпусков была сделана надпечатка ручным контрольным штемпелем чёрно-серой краской пятиконечной звезды в круге, между лучей которой расположены буквы  (Горская Советская Социалистическая Республика). В обращении марки находились короткое время. Они были изъяты и заменены марками РСФСР. Известны с гашениями Владикавказа, Грозного, Слепцовской и других. В негашёном виде продавались в магазинах СФА.

Провизории 1990-х годов 
В первой половине 1990-х годов в России наблюдался расцвет инфляционных провизориев, так как экономические реформы вызвали гиперинфляцию и значительную нехватку марок. , но также делались переоценки почтового отправления путём вписывания новой цены от руки, иногда заверявшегося дополнительным оттиском почтового штемпеля, делались надпечатки на советских марках (особенно известны позднее запрещённые к обращению надпечатки Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сделанные в 1992 году), применялись для оплаты радиомарки, квитанции, чеки кассовых аппаратов, иногда местные выпуски марок и их суррогатов (носивших обычно полулегальный характер).

В отличие от советских провизориев 1991 года, дополнявших номинал марки, напечатанной на конверте или почтовой карточке, провизории 1990-х годов часто аннулировали знак почтовой оплаты на цельной вещи, то есть номинал надпечатки мог полностью соответствовать действовавшему на тот период тарифу.

Существуют также выпуски, никогда не бывшие в почтовом обращении и имеющие «фантастический» характер.

Каталогизация 

Почтовые марки России различных исторических периодов описаны в ряде каталогов марок, включая:

  Каталог-справочник отечественных знаков почтовой оплаты: cб. в 3 т. — , 1990—1992. — (Прил. к журн. «Филателия СССР» и «Филателия»).
 Певзнер А. Я. Каталог почтовых марок России 1857—1995. — Центрполиграф, 1995. — 476 с.
 
 Специализированный каталог почтовых марок. Т. 2. Российская Империя. 1845—1917 / Под ред. В. Б. Загорского. — : Стандарт-Коллекция, 2006. — 192 с. — ISBN 5-902275-10-5.
 Специализированный каталог почтовых марок. Т. 4. РСФСР 1918—1923 / Под ред. В. Б. Загорского. — 2-е изд. — : Стандарт-Коллекция, 2004. — 112 с. — ISBN 978-5-902275-06-0.
 Каталог почтовых марок, почтовых карточек и конвертов с оригинальными марками. Российская Федерация, 1992—2008 / Общ. ред. В. Б. Загорского. — , 2009. — 203 с. — ISBN 978-5-902275-28-2.
 Каталог почтовых марок 1992—2010. Российская Федерация / Под ред. В. Б. Загорского. — 7-е изд. — : Стандарт-Коллекция, 2011. — 248 с. — ISBN 978-5-902275-47-3.
 Catalogue of postage stamps. 1992—2010. Russian Federation / Под ред. В. Б. Загорского. — 1-е изд. — : Стандарт-Коллекция, 2011. — 182 с. — ISBN 978-5-902275-48-0.
 Каталог листов марок 1992—2009. Российская Федерация / Под ред. В. Б. Загорского. — : Стандарт-Коллекция, 2009. — 72 с. — ISBN 978-5-902275-41-1.
 Первые почтовые марки России. История выпуска. Каталог / Под ред. В. Б. Загорского. — : Стандарт-Коллекция, 2007. — 88 с. — ISBN 978-5-902275-27-5.
 Пропуски перфорации почтовых марок. СССР 1923—1991. РФ 1992—2009: каталог / Под ред. В. Б. Загорского. — : Стандарт-Коллекция, 2010. — 64 с. — ISBN 978-5-902275-41-1.
 Майоров А. Г. Разновидности почтовых марок России. Каталог. — : Радио и связь, 1989. — 93 с.
 Почтовые редкости России и СССР: альбом / Сост. В. В. Гитин. — : Стандарт-Коллекция, 2002. — 196 с. — 600 экз. — ISBN 5-87170-091-8.
 Ляпин В. А. Каталог почтовых марок России (1856—1991) / Под общ. ред. В. А. Ляпина. — : Справиздат / Изд. И. В. Балабанов. — 2009. — 608 с. — ISBN 978-5-91563-007-8.
 Миронов А. В. Почтовые марки, конверты первого дня и спецгашения первого дня РСФСР и Российской Федерации (1991—2008): специализированный каталог. — : Русская академия страхования, 2009. — 232 с.
 Государственные знаки почтовой оплаты. Почтовые марки Российской Федерации 1992—2009 / Сост. Е. А. Обухов, В. И. Пищенко. — : ФГУП Издатцентр «Марка», 2009. — 360 с. — ISBN 978-5-9901597-3-0. [Существуют «полноцветный» и «подарочный» варианты издания.]

Непочтовые марки

Благотворительные виньетки 
В 1912 году выходили непочтовые марки в виде благотворительных виньеток революционного содержания — с портретами Карла Маркса и надписью (на трёх языках): «РСДРП. На избирательную кампанию». Они служили для сбора большевиками средств на агитацию во время выборов в Государственную думу. Марки были изготовлены в Швейцарии и распространялись не только за границей, но и в России в условиях преследования со стороны полиции и сыскного отделения. Примерно тогда же в Латвии были выпущены другие марки с изображением К. Маркса и лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Их отпечатали подпольно в пользу ссыльных и каторжан.

После Октябрьской революции также выходили благотворительные марки, и их покупка в РСФСР имела добровольный характер.

Фальшивые, поддельные и фантастические марки 
Часто подделывались редкие марки Российской империи девятого выпуска («без стрелок»). Широкое распространение получили, в частности, фальсификаты, изготовленные в типографии Франсуа Фурнье в Швейцарии, в Женеве. У подделок, как правило, отсутствует водяной знак. Марки № 36 и 37 также подделывались — путём «удаления» стрелок из марок выпуска 1889—1902 годов. Подобные подделки отличаются от оригинала шириной рожков. Миниатюры выпуска 1884 года имеют ширину рожков 6 мм, а последующего выпуска — всего 3,5 мм. Известны подделки с фальшивыми гашениями «Рига» и «Москва».

Известны фантастическо-спекулятивные выпуски, выдаваемые за провизории 1918—1923 годов, например:
 ;
 астраханские «провизории» — марки Российской империи и первые марки РСФСР с грубыми чёрными и красными ручными надпечатками нового номинала.

В апреле—мае 1922 года в Италии так называемое «Товарищество итальянской филателии в Венеции» распространяло серию из семи марок с зубцами и без зубцов, выпущенную якобы от имени РСФСР. На самом деле эти фантастические марки были изготовлены и проданы со спекулятивной целью неким итальянским предпринимателем Марко Фонтано. На марках помещены следующие изображения: ;  рублей — крестьянин (уборка урожая);  — красноармеец со знаменем;  рублей — советские символы: серп и молот, звезда; ; ;  рублей — портрет Л. Д. Троцкого. Все марки имеют вписанную в овал аббревиатуру «РСФСР» и текст «Почтовая марка».

В 1923 году за границей (предположительно итальянской фирмой Марко Фонтано в Венеции) была издана серия из трёх марок аллегорических рисунков. Русские буквы в тексте имеют неправильное начертание. В слове «Почта» буква «ч» напоминает «у», а в слове «руб.» — вместо «б» стоит «ъ». Марки без зубцов. Часть из них отпечатана на белой, часть на жёлтой бумаге: 5000 рублей — мужчина и женщина в лучах солнца (синяя), ;  рублей — грифон и воин (зелёная), на ней отсутствует аббревиатура «РСФСР».

В начале 1990-х годов появилось множество выпусков, изданных от имени регионов России, никогда не бывших в почтовом обращении и имеющих «фантастический» характер. Эти выпуски представляли собой различные надпечатки, выполненные на почтовых марках СССР и России, а также непочтовых марках, и фальсификаты оригинальных рисунков.

Марки надпечатывались от имени Башкирии, , Карелии, Тувы и других регионов; от имени несуществующих Новгородской республики, , Еврейской республики, а также от имени российских городов, например, Хабаровска, Тулы, Уфы и многих других.

С середины 1990-х годов появились марки оригинальных рисунков на популярные в филателии темы (флора, фауна, техника, шоу-бизнес и т. п.), изданные от имени республик, входящих в состав Российской Федерации. Российская почтовая администрация неоднократно уведомляла Всемирный почтовый союз (ВПС) о  от имени ряда административно-территориальных единиц России. В 2000 году ВПС на основе информации, предоставленной департаментом почтовой связи России, опубликовал список, в котором перечислялись административные единицы, регионы и просто географические районы России, от имени которых были выпущены марки в ущерб почте: Адыгея, Алтай, Амурская область (Амурская республика), Башкортостан, Бурятия, Чувашия, Восточная Сибирь, , Земля Франца-Иосифа, Ичкерия, Ингушетия, Еврейская АО (Еврейская республика), Кабардино-Балкария, Калмыкия, Камчатка, Карачаево-Черкесия, Карелия, Хакасия, остров Колгуев, Коми, Корякия, остров Кунашир, Курильские острова, Марий Эл, Мордовия, Новая Земля, Северная Осетия, Новосибирские острова, Русская Антарктика, Саха-Якутия, Сахалин, Шпицберген, Татарстан, Тува, Удмуртия, Эвенкия.

См. также

Примечания

Литература 
 Аксёнова С. В., Пакалина Е. Н. Настольная книга филателиста. Марки России и СССР. — : Владис, 2009. — 400 с. — (Сер. Популярная энциклопедия). — ISBN 978-5-9567-0809-5.
 Аксёнова С. В., Пакалина Е. Н. Популярная энциклопедия марок России и СССР. — : Владис, 2009. — 399 с. — ISBN 978-5-9567-0810-1.
  
 Карлинский В. Почтовые марки РСФСР. 1917—1921 гг. // Советский коллекционер. — 1966. — № 4; 1967. — № 5.
 Карлинский В. Советские почтовые марки 1917—1941 гг. // Филателия СССР. 1968. — № 1—9.
 Климов Ю. Коммеморативный выпуск 1913 г. // Филателия. — 1993. — № 10. — С. 20—23.
 Крестовников С. Марки РСФСР издания 1922 г. // Советский филателист. — 1927. — № 7.
 Мусатов А. Новые советские марки // Северная корреспонденция. — 1921. — № 3.
 Мусатов А. Марочное дело в РСФСР // Советский филателист. — 1922. — № 2.
 О редких и редчайших советских марках // Филателия СССР. — 1974. — № 1. — С. V—VI.
 Обухов Е. А. Местные выпуски Российской Федерации, стран СНГ и Прибалтики. 1991—1995 гг.: каталог. В 2 т. — : ИТЦ «Марка», 2007, 2008. — 80+80 с. — (Прил. к журн. «Филателия», № 7, 2007 и № 10, 2008).
 Парменов Ю. Первые советские почтовые марки // Советский коллекционер. — 1965. — № 3.
 Раевский Б. Почтовые марки РСФСР // Советский филателист. — 1922. — № 1, 2.
  
   
 Тюков В. М. Российские марки и знаки почтовой оплаты. Большая энциклопедия. — : ЭКСМО, Наше слово, 2011. — 240 с. — ISBN 978-5-699-47412-7.
 Федосеев В. Марочные территории мира. Россия: справочник. — : ИТЦ «Марка», 2007. — 79 с. — (Прил. к журн. «Филателия», № 3, 2007).

Ссылки